Daïra désigne soit :

 une Océanide dans la mythologie grecque : Daïra
 une subdivision de l'Algérie : Daïra
 un tambour sur cadre géorgien et pakistanais : Daïra
 un genre de crabes : Daira